Всемирная федерация сянци () — федерация национальных и континентальных ассоциаций китайских шахмат сянци. Основана 6 апреля 1993 года, во время 3-го  в Пекине. С 2015 года входит в Международную ассоциацию интеллектуального спорта (IMSA).

Занимается развитием и распространением сянци, организацией мировых международных соревнований по сянци, публикацией международной литературы по сянци и т. д.

Координирует деятельность Китайской ассоциации сянци (CXA), Азиатской федерации сянци (AXF), Европейской федерации сянци (EXF) и других главных организаций данной сферы.

В апреле 2018 года издала «Всемирные правила сянци», позиционируемые, как универсальный кодекс соревнований по сянци и правил игры во всём мире.

Штаб-квартира федерации расположена в Пекине, в 1 км к юго-востоку от Храма Неба.

Примечания

Литература 
 «World XiangQi Rules» // People’s Sports Publishing House, 2018, ISBN 978-7-5009-5414-9
 Литература, издаваемая WXF, в свободном доступе

Ссылки 
 Конституция WXF на сайте IMSA
  Статья про WXF в энциклопедии Байду

Организации по сянци
Международные спортивные федерации
Спортивные организации по алфавиту
Сянци